Bailey är ett namn med ursprung i engelskans "Bailiff" med betydelsen "att leverera". Det har burits av bland andra:

Aaron Bailey
Ace Bailey
Adrian Bailey
Aleen Bailey
Alice Bailey
Angela Bailey
Benny Bailey
Bill Bailey
Carl Edward Bailey
Casey Bailey
Champ Bailey
Chris Bailey
Chris Bailey (ishockeyspelare)
Consuelo N. Bailey
Daniel Bailey
David Bailey
David H. Bailey
Donovan Bailey
Eion Bailey
F. Lee Bailey
Frederick Manson Bailey
G.W. Bailey
Helen Bailey
Henry Bailey
Homer Bailey
Irving Widmer Bailey
James E. Bailey
John Bailey
Joseph Weldon Bailey
Josh Bailey
Josiah Bailey
Julian Bailey
Justin Bailey
Kemar Bailey-Cole
Laura Bailey
Leon Bailey
Liberty Hyde Bailey
Lowell Bailey
Madilyn Bailey
Mary Bailey
Matt Bailey
Mildred Bailey
Pearl Bailey
Philip James Bailey
Robin Bailey
Ryan Bailey
Samuel Bailey
Solon Irving Bailey
Stacey Bailey
Theodorus Bailey (officer)
Theodorus Bailey (senator)
Thomas L. Bailey
Tom Bailey
Willis J. Bailey

Se även
Baillie (efternamn)
Bayley (efternamn)
Edward Hodges Baily
Francis Baily
Ada Ellen Bayly

Engelska efternamn